Шигоны — железнодорожная станция в Шигонском районе Самарской областив составе сельского поселения Пионерский.

География 
Находится на железнодорожной линии Ульяновск-Сызрань на расстоянии примерно 5 километров по прямой на юго-запад от районного центра села Шигоны.

Население 
Постоянное население составляло 31 человек (русские 71%) в 2002 году, 33 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Шигонского района